Кампо Санто има више значења:

 Кампо Санто (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Санто (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кампо Санто (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику